Крушельни́цький — українське прізвище. Відомі носії:

 Крушельницький Амвросій Васильович ( 1841 —  1902) — український греко-католицький священик, громадський діяч, хоровий диригент; батько Соломії, Ганни, Антона, Емілії Крушельницьких.
 Крушельницький Антін Амвросійович ( 1866 —  1895) — український співак (бас), диригент, збирач фольклору.
 Крушельницький Антін Владиславович ( 1878 —  1937) — український письменник, літературний критик і літературознавець, педагог, міністр освіти УНР (1919).
 Крушельницький Богдан Антонович ( 1906 —  1937) — син А. В. Крушельницького.
 Крушельницький Зіновій Володимирович ( 1953) — український господарник, ветеринар.
 Крушельницький Іван Антонович ( 1905 —  1934) — український поет, художник, драматург, декоратор, мистецтвознавець і літературний критик; син А. В. Крушельницького.
 Крушельницький Майк ( 1960) — канадський хокеїст українського походження.
 Крушельницький Мар'ян Михайлович ( 1897 —  1963) — режисер, актор.
 Крушельницький Остап Антонович ( 1913 —  1937) — син А. В. Крушельницького.
 Крушельницький Тарас Антонович ( 1908 —  1934) — син А. В. Крушельницького.
 Крушельницький Ярослав (1916—1973) — український живописець.
 Крушельницький Ярослав Олександрович ( 1983) — узбецький футболіст українського походження, захисник.

Див. також 
 Крушельницька

Примітки 

Українські прізвища